Solidificació o congelació és un procés que consisteix en el canvi d'estat de la matèria de líquid a sòlid quan la seva temperatura baixa per sota del seu punt de fusió.
 Fisiologia:
 Congelació és una condició mèdica on hi ha un dany localitzat a la pell i altres teixits degut al fred extrem.
 Indústria alimentària:
 Congelació d'aliments és una tècnica de conservació d'aliments per l'aplicació intensa de fred.
 Fotografia:
 Congelació d'imatge és una característica de la imatge i tècnica fotogràfica en la que la velocitat de desplaçament del motiu és àmpliament inferior al de la velocitat d'obturació emprada.